Неферит II (егип. Найфаау-рут II, Нефааруд II или Наиаауруджу II) — фараон Древнего Египта, правивший в 380 году до н. э.

Последний фараон XXIX династии. Сын Ахориса.

От времени его царствования не осталось никаких следов. Свергнут Нектанебом из Себеннита, основавшим собственную династию.

По Манефону (в пересказе Секста Африкана и Евсевия Кесарийского), Неферит II правил 4 месяца.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Неферит II на сайте livius.org 
 Неферит II на сайте antikforever.com 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXIX династии
Свергнутые монархи
Правители Африки IV века до н. э.